Карасинское:
 Карасинское — озеро в Юргамышском районе Курганской области России;
 Карасинское — озеро в Варгашинском районе Курганской области России;
 Карасинское — озеро в Тверской области России;
 Карасинское — озеро в Республике Башкортостан, Россия;
 Карасинское — озеро в Псковской области России;
 Карасинское — озеро в Красноярском крае России;
 Карасинское — озеро в Ефимовском городском поселении Бокситогорского района Ленинградской области России;
 Карасинское — озеро в Лидском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области России;
 Карасинское — озеро в Приозерском районе Ленинградской области России.